Molly Pitcher – soprannome attribuito comunemente a Mary Ludwig Hays McCauley (1754-1832)
Molly Pitcher – cortometraggio del 1911 diretto da Sidney Olcott
Molly Pitcher – cortometraggio del 1911 diretto da Ulysses Davis